Stati Uniti d'America
 Ridgely – città della Contea di Caroline, Maryland
 Ridgely – villaggio della Contea di Platte, Missouri
 Ridgely – città della Contea di Lake, Tennessee